Акора (), () — город на территории провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистана. Расположен на стратегическом шоссе Пешавар — Равалпинди. В прошлом — одно из первых афганских феодальных княжеств.

История 
Княжество Акора было образовано афганским (паштунским) племенем хаттак в середине XVI века на правобережье Инда, в Пешаварской равнине и на территории восточного Кохата. Первым правителем Акоры был мелик Акор, вождь хаттаков, охранявший по поручению Великого Могола Акбара проходившие здесь караванные пути.

В XVII столетии в Акоре родился и правил Хухшаль-хан Хаттак (1613—1689), знаменитый афганский поэт, попытавшийся путём восстания освободиться из-под власти Могольской империи, но потерпевший неудачу. В 1739 году княжество Акора подпадает под власть Надир-шаха Афшара, а в конце 1747 года влилось в афганскую Дурранийскую державу.

Демография

Литература 
Рейснер И. М. «Развитие феодализма и образование государства у афганцев», Москва 1954.

Примечания 

Государства в истории Афганистана
История Пакистана
Города Хайбер-Пахтунхвы